Скок удаљ у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2007. у Осаки, (Јапан) одржано је 27. и 28. августа на Нагаји стадиону.

Титулу светске првакиње из Хелсинкија 2005. бранила је Американка Тијана Медисон.

Земље учеснице 
Учествовала су 30 атлетичарки из 22 земље.

 Ангвила 1
 Аустралија 1
 Бахами 1
 Бразил 3
 Индија 1
 Јамајка 1
 Јапан 1
 Јужна Кореја 1
 Јужноафричка Република 1
 Кина 1
 Немачка 1
 Пољска 1
 Португалија 1
 Румунија 1
 Русија  3
 САД 4
 Словачка 1
 Украјина 2
 Француска 1
 Чешка 1
 Шведска 1
 Шпанија 1

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2007. 
Стање 8. август 2007.

Најбољи резултати у 2007. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис пре првенства (10. августа 2013), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2007.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за финале износила је 6,75 метара (КВ), коју је испунило 7 такмичарки, а осталих 5 пласирало се према постигнутом резултату (кв),,

 Подебљани резултати личних рекорда означавају да је тај резултат и национални рекорд

Финале

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за жене на отвореном после 11. Светског првенства 1983—2007.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 _резултати квалификација скока удаљ за жене на ИААФ
 Резултати финала

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном